(1842-1901), entrepreneur autrichien ;
 József Fogl (1897-1971), footballeur hongrois ;
 Károly Fogl (1895-1969), footballeur puis entraîneur hongrois ;
  (né en 1983), footballeur hongrois.